Тулиман има више значења:

 Тулиман (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тулиман (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тулиман (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тулиман (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику